Kobra 11 – Jízda smrti linky 834 (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Todesfahrt der Linie 834) je německý akční film z roku 2001. Režisérem filmu je Raoul W. Heimrich. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, René Steinke, Thure Riefenstein, Charlotte Schwab a Carina N. Wiese. Jedná se o pilotní film k seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše nadprůměrné hodnocení.

 csfd.cz: 70 %
 imdb.com: 7,3 z 10
 fdb.cz: 69,1 %

Obsazení

Externí odkazy 
 
 
 

Kobra 11 – Jízda smrti linky 834
Kobra 11 – Jízda smrti linky 834
Kobra 11 – Jízda smrti linky 834
Kobra 11 – Jízda smrti linky 834
Kobra 11